Lorgne ist der Nachname folgender Personen:
 Nicolas Lorgne († 1284), 21. Großmeister des Johanniterordens
 Marie Jules César le Lorgne de Savigny (1777–1851), französischer Naturforscher und Zoologe